«Тарб Жесп Бигор» () — женский баскетбольный клуб, базирующийся в городе Тарб, Франция. Появился в мае 1983 года, когда объединились мужской клуб Association sportive et culturelle de la Gespe и женский клуб Basket Club tarbais. В 1992 году впервые выходит в высший дивизион и получает свое настоящее название. Делит домашний зал с мужским клубом Union Tarbes-Lourdes Pyrénées Basket.

Текущий состав

Титулы 
 Чемпион  Франции: 2010
 Обладатель Кубка Франции: 1996, 1997, 1998
 Обладатель Кубка Ронкетти: 1996

Главные тренеры 
 1986—1996  Жан-Пьер Сьютат
 1996  Дамьен Леролле
 1996—1997  Игорь Грудин
 1997—2000  Хосе Руис
 2000—2003  Дамьен Леролле
 2003—ноябрь 2007  Паскаль Пизан
 ноябрь 2007—декабрь 2007  Патрик Мокувер
 январь 2008—2010  Франсуа Гомес
 2010—2011  Ален Жардел
 2011—январь 2012  Паскаль Пизан
 январь 2012—май 2012  Мари-Пьер Уриарте (и.о.)
 сентябрь 2012—май 2015 Сириль Сиксик
 май 2015—  Франсуа Гомес

Ссылки 
 Официальный сайт команды 
 Старый официальный сайт команды 
 Досье команды на fibaeurope.com 

Баскетбольные клубы по алфавиту
Баскетбольные клубы Франции
Тарб